Самока́т — многозначный термин. Может означать:

Транспортное средство 
 Самокат — двухколёсное средство передвижения с низкой платформой, на которой наездник стоит ногами.
 Электросамокат — двухколёсное транспортное средство с низкой платформой, по конструкции схожее с самокатом, но приводимое в движение электромотором.
 Самокат — военное название велосипеда во времена первой мировой войны (1914—1918) и гражданской войны в России (1917—1923).

Другое 
 «Самокат» — российское издательство, специализирующееся на выпуске художественной литературы для детей и юношества.
 «Самокат» — российский сервис экспресс-доставки продуктов питания и товаров для дома.
 «Самокат» — еженедельный журнал самокатного (велосипедного) дела, выходивший в Санкт-Петербурге с 1894 года.

См. также 
 Самокатчики
 Самокатная улица в Москве